Patrice Archetto (né le  à Montréal) est un ancien patineur artistique québécois. Il a participé aux Jeux olympiques d'hiver de Salt Lake City avec Anabelle Langlois, qui était sa partenaire en couple depuis 1997. 

Patrice a eu comme précédentes partenaires Marilyn Luis et Caroline Roy.

Patrice et Anabelle se sont entraînés avec Éric Gillies et Josée Picard jusqu'en 2002, pour se tourner ensuite vers Jan Ullmark. Patrice et Anabelle se sont séparés le , après une déception aux championnats canadiens. À la suite de cette séparation, Patrice s'est retiré définitivement de la compétition.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec trois partenaires :
 Marilyn Luis (1 saison : 1995-1996)
 Caroline Roy (1 saison : 1996-1997)
 Anabelle Langlois (8 saisons : 1997-2005)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique québécois
Patineur artistique canadien
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Naissance en décembre 1972
Naissance à Montréal